Жорже:
 Жорже, Этьен-Жан (1795—1828) — французский психиатр.
 Жорже, герцог Коимбра (1481—1550) — наследный принц Португалии, внебрачный сын короля Жуана II.
 Жорже (род. 1996) — бразильский футболист.

См. также